Jednostki geograficzne
 Chełm Żarski
 Las Żarski – obszar chronionego krajobrazu w woj. lubuskim, w powiecie żarskim
 Las Żarski (PLH080070) – specjalny obszar ochrony siedlisk w woj. lubuskim, w powiecie żarskim
 Las Żarski – las w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice, objęty Parkiem Krajobrazowym Dolinki Krakowskie
 Lipsk Żarski – wieś
 Lipsk Żarski – przystanek kolejowy
 Powiat żarski
 Wąwóz Żarski
 Żarski Stawek

 Osoby o nazwisku Żarski
 Jozafat Żarski (1778-1838), duchowny greckokatolicki, biskup piński
 Mieczysław Żarski (1888-1944), oficer Wojska Polskiego, inżynier leśnik, urzędnik, ofiara nacjonalistów ukraińskich
 Sławomir Żarski (1956-), duchowny katolicki, protonotariusz apostolski, kapelan wojskowy w stopniu pułkownika
 Tadeusz Żarski (1896-1934), działacz socjalistyczny i komunistyczny, poseł na Sejm RP, nauczyciel, ofiara czystek w ZSRR
 Witold Żarski (1899-1940), oficer Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Władysław Żarski (1882-1940), działacz niepodległościowy, oficer, ofiara zbrodni katyńskiej
 Zdzisław Żarski (1926-2006), generał brygady pilot Ludowego Wojska Polskiego